Oberbühl ist der Ortsname von

 Oberbühl (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Oberbühl (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern